Taryfa – w XVIII w. taryffa, od wł. tariffa, łac. tarif|a, -ae, etymologia od arab. تعاريف trans. taʕārif – opłata należna:
 taryfa celna – zasady obliczania należności celnych
 taryfa TCV – taryfa stosowana przy międzynarodowych przejazdach koleją
 taryfa malejąca – taryfa opłat telefonii komórkowej
 taryfa ubezpieczeniowa – wykaz stawek stosowanych przy ubezpieczeniach
 taryfa energetyczna dwustrefowa – sposób obliczania należności za używanie energii elektrycznej
 taryfa (ewidencja nieruchomości) – wprowadzony w 1784 spis stawek podatku od nieruchomości, później spis nieruchomości na terenie Warszawy